Мечетна — назва окремих географічних та інфраструктурних об'єктів в Україні.

Станція 
 Мечетна — залізнична станція Запорізької дирекції Придніпровської залізниці, розміщена в смт Покровське.

Річки 
 Мечетна — річка в Україні, у Вільнянському районі Запорізької області.
 Мечетна — річка в Україні, в Луганській області.
 Мечетна — річка в Україні, права притока Великої Кам'янки. Довжина — 15 км, похил — 10 м/км, площа басейну — 63,1 кв. км.
 Мечетна — річка в Україні, права притока Вовчої. Довжина — 11 км, похил — 5,9 м/км, площа басейну — 52,6 кв. км.

Див. також 
 Могила Мечетна

Примітки